Barde kan være flere ting:

 Barde (sanger) – En digter og sanger. Synonymt med skjald.
 Barde (hval) – en si-plade af horn hos bardehvaler.
 Barde (by) – En by i Midt- og Vestjylland.
 Et slægtsnavn.